Крищук Анатолій Броніславович (1 липня 1940 р., с. Миколаїв, Хмельницький район, Хмельницька область — 10 лютого 2016) — фахівець у галузі будівництва, архітектури та інженерії України.

Біографія 
Анатолій Борисович народився 1 липня 1940 року в с. Миколаїв Хмельницького р-ну Хмельницької обл.  в родині колгоспників. Після закінчення Миколаївської середньої школи  був направлений в Кам'янець-Подільську школу десятників, де отримав першу будівельну спеціальність. Далі був Дніпропетровський будівельний інститут, який  закінчив  за фахом: промислове та цивільне будівництво (1967 р.).

Трудова діяльність 
Після закінчення інституту був направлений в Ташкент, де на посаді головного інженера будівельного тресту займався відбудовою міста після руйнівного землетрусу.

В 1970 р. переведений в м. Київ. З січня 1971 по серпень 1979 р. працював старшим інженером, керівником групи, ГІП, головним інженером майстерні інституту «Київпроект». 

У Держбуді працював понад 20 років: спочатку заступником начальника Управління житлово-цивільного будівництва, а з 1990 р. — начальником Управління  інженерного захисту територій та промислової забудови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України.

Завдяки високій професійній підготовці, організаторським здібностям зробив значний внесок у розвиток та упорядкування промислової забудови, інженерної екології, інженерної інфраструктури населених пунктів, удосконалення політенів, мостів, тунелів, гребель, гідротехнічних об'єктів від небезпечних геологічних процесів, забезпечення сейсмостійкості, а також надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. 

Брав участь у ліквідації наслідків природних та техногенних аварій, таких як повені в Закарпатті, зсуви в Чернівцях, Дніпропетровську та на Південному березі Криму, карстові провали у Львівській області. Автор ряду технічних рішень з відновлення та реконструкції таких унікальних об'єктів, як Одеський театр опери та балету, Лівадійський палацопарковий комплекс, Михайлівський Золотоверхий та Успенський собори в м. Києві.

Велику допомогу в вирішенні питань по будівництву та архітектурі надавав рідній Хмельницькій області. При його сприянні побудована лікарня МВС в м. Хмельницькому, машинний завод в м. Красилові та ще великий ряд об'єктів, важливих для Подільського краю.

Помер 10 лютого 2016 р.

Нагороди 

 диплом лауреата премії Академії будівництва України ім. академіка М. С. Буднікова 
 медаль Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова.

Джерела 
 Академія будівництва України
 Будівництво. Видатні інженери України. Біографічно-енциклопедичний збірник.
 Укрархбудінформ.  Київ. — 2001 р., -  832 с.